Ракић је српско презиме. Оно се може односити на:

 Беба Ракић, српска економистка
 Бранко Ракић (1912—2002), српски и југословенски педагог
 Весна Ракић-Водинелић (рођ. 1950), српска правница и политичар
 Вићентије Ракић (1750—1818), српски писац, песник и свештеник
 Вићентије Ракић (педагог) (1881—1969), српски педагог
 Војин Ракић (рођ. 1967), српски филозоф и политиколог
 Драган Ракић (1914—1959), учесник Народноослободилачке борбе и пуковник ЈНА
 Ђорђе Ракић (рођ. 1985), српски фудбалер
 Зоран Р. Ракић (рођ. 1965), српски методичар, педагог и аналитичар
 Крешо Ракић (1919—1941), учесник Народноослободилачке борбе
 Лазар Ракић (1929—1992), српски историчар
 Љубиша Ракић (рођ. 1931), српски научник
 Милан Ракић (1876—1938), српски књижевник, песник и дипломата
 Милић Ракић (1912—1943), учесник Народноослободилачке борбе
 Миљан Ракић (рођ. 1986), српски кошаркаш
 Мита Ракић (1846—1890), српски књижевник, преводилац, политичар и економиста
 Пашко Ракић (рођ. 1933), југословенско-амерички научник
 Слободанка Ракић Шефер (рођ. 1953), српска сликарка
 Станче Ракић (рођ. 1957), српска сликарка

Референце 

Словеначка презимена
Хрватска презимена
Српска презимена